Seconda ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Seconda (1755–1833), deutscher Theaterschauspieler und Prinzipal 
 Joseph Seconda (1761–1820), deutscher Theaterintendant 

Seconda steht für:

 ein in der Schweiz gebräuchlicher Begriff für ein dort geborenes Einwandererkind, siehe Secondo